Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1956 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1956) was de 9e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 28 maart en 2 april gespeeld in Hongarije. Er deden 16 teams mee. Er was geen winnaar, omdat er alleen een groepsfase werd gespeeld.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1956
Voetbal in Hongarije
Voetbal